Volcán, comune dell'Argentina
Volcán, distretto della Costa Rica
Volcán, comune della Repubblica di Panama